Bladas ist der Familienname folgender Personen:
 Jaime Bladas (* 1936), spanischer Sportschütze
 José Bladas (* 1957), spanischer Sportschütze